Olot bezeichnet:

eine Stadt in Katalonien, siehe Olot
eine Stadt in Usbekistan, siehe Olot (Usbekistan)
einen Bezirk in Usbekistan, siehe Olot (Bezirk)